Castanea (kasztan) – rodzaj roślin z rodziny bukowatych
 Castanea  (ang. Castanea Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clinton
 Castanea – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clinton

Zobacz też 
 Alethe castanea (szydlak rdzawołbisty) – gatunek ptaka z rodziny drozdowatych
 Anas castanea (cyraneczka kasztanowata) – gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych
 Bonasa umbellus castanea – podgatunek ptaka z rodziny kurowatych
 Carex castanea – gatunek rośliny z rodziny ciborowatych
 Corixa castanea – gatunek owada z rodziny wioślakowatych
 Cypraea castanea – gatunek ślimaka z rodziny porcelanek
 Dendroica castanea (lasówka kasztanowata) – gatunek ptaka z rodziny lasówek
 Dyaphorophyia castanea (krępaczek białoszyi, Platysteira castanea) – gatunek ptaka z rodziny krępaczków
 Eulychnia castanea – gatunek rośliny z rodziny kaktusowatych
 Exorista castanea – gatunek owada z rodziny rączycowatych
 Fomitopsis castanea – gatunek grzyba z rodziny pniarkowatych
 Frailea castanea – gatunek rośliny z rodziny kaktusowatych
 Hapaloptila castanea (drzym białolicy) – gatunek ptaka z rodziny drzymów
 Lepiota castanea (czubajeczka kasztanowata) – gatunek grzyba z rodziny pieczarkowatych
 Litoria castanea  – gatunek płaza z rodziny rzekotkowatych
 Myrmeciza castanea (mrowiniec białobrzuchy) – gatunek ptaka z rodziny chronkowatych
 Philepitta castanea (brodawnik aksamitny) – gatunek ptaka z rodziny szerokodziobów
 Pithys castanea (dziwaczek kasztanowaty) – gatunek ptaka z rodziny chronkowatych
 Sitta castanea (kowalik kasztanowaty) – gatunek ptaka z rodziny kowalikowatych
 Synallaxis castanea (ogończyk czarnogardły) – gatunek ptaka z rodziny garncarzowatych
 Vellozia castanea – gatunek rośliny z rodziny Velloziaceae
 Gymnothorax castaneus – gatunek ryby z rodziny murenowatych